|-
| 200901 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200902 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200903 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200904 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200905 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200906 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200907 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200908 - || || 9 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200909 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200910 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200911 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200912 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200913 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200914 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200915 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200916 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200917 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200918 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200919 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200920 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200921 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200922 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200923 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200924 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200925 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200926 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200927 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200928 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200929 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200930 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200931 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200932 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200933 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200934 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200935 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200936 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200937 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200938 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200939 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200940 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200941 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200942 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200943 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200944 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200945 - || || 7 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200946 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200947 - || || 20 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200948 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200949 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200950 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200951 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200952 - || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200953 - || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200954 - || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200955 - || || 17 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 200956 - || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200957 - || || 6 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200958 - || || 8 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200959 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 200960 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200961 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200962 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200963 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200964 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200965 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 200966 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200967 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200968 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200969 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200970 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200971 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200972 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200973 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200974 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200975 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200976 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200977 - || || 13 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200978 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200979 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200980 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200981 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200982 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200983 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200984 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200985 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200986 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200987 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200988 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200989 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200990 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200991 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200992 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200993 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200994 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200995 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200996 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200997 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200998 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 200999 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201000 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0